Glomosporium är ett släkte av svampar. Glomosporium ingår i familjen Glomosporiaceae, ordningen Urocystidiales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Glomosporium